Абайгар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-Эстелья. Занимает площадь 4,9 км². Население — 102 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Название происходит от баскского (h)abe igar — «сухое дерево».

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto de estadística de Navarra
 Infraestuctura de Datos Espaciales de Navarra

Муниципалитеты Наварры